Tayrac, commune française de l'Aveyron
 Tayrac, commune française de Lot-et-Garonne

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France